Poltergeist, alemany per a follet fressós
 Poltergeist, àlbum del grup Deatchchain
 Poltergeist, un grup suís
 Poltergeist (còmic), personatge de l'univers Marvel Comics

Pel·lícules de terror
 Poltergeist (1982) de Tobe Hooper, Frank Marshall i Steven Spielberg 
 Poltergeist II: The Other Side (1986) de Brian Gibson, seqüela del precedent
 Poltergeist III (1988) seqüela de Gary Sherman
 Poltergeist (2015) nova versió de la pel·lícula del 1982
 Poltergeist: The Legacy (1996-1999), Sèrie de televisió americanocanadenca